Sölder ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Sölder (1867–1943), österreichischer Neurologe
 Maria von Sölder (1910–2007), Südtiroler Sekretärin des SS-Ahnenerbe
 Ludwig Sölder (1921–2010), österreichischer Beamter